Антоний Осипович (Иосифович) Томишко (при рождении Антонин Томишка, ; , Пардубице — , Санкт-Петербург) — российский архитектор чешского происхождения, академик и действительный член Академии художеств (с 1893 года). Автор проектов ряда сооружений в России и Болгарии, включая комплекс зданий петербургской тюрьмы «Кресты».

Биография 
Родился в небольшом городке Гержманув-Местец близ Пардубиц в Чехии. Отец Антония был скульптором, и у мальчика с детства проявилась склонность к рисованию.

Учился в Училище живописи, ваяния и зодчества в Москве, а затем в Императорской Академии художеств в Петербурге (1870—1875). Получил медали: в 1872 году — малую серебряную; в 1873 году — большую серебряную и малую золотую за программу. Русский подданный с 1874. В 1875 году — звание классного художника 1-й степени и отправлен пенсионером Академии художеств за границу на 4 года; в 1879 году — звание академика за «проект православного собора на 3000 человек» и другие работы. С 1879 года он стал преподавать в академии, в 1888 году стал профессором. С 1881 года работал в ведомстве Главного тюремного управления. Руководил мастерской высшего художественного училища академии с 1894 по 1900 годы. В 1897—1898 годы был ректором училища.

Скончался в 1900 году в Санкт-Петербурге. Похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры, могила не сохранилась.

Проекты и постройки 
Томишко прославился строительством многочисленных общественных зданий, обычно оформлявшихся им в русском стиле. Среди его работ в Санкт-Петербурге богадельня (набережная реки Волковки, 3), фельдшерское училище (Суворовский проспект, 4), Александро-Мариинское училище для слепых (ул.Профессора Попова, 37). Особую известность архитектору принесло строительство ряда тюремных зданий, включая комплекс зданий тюрьмы «Кресты» и пересыльной тюрьмы (набережная реки Монастырки, 13-15).

Кроме того, Томишко принимал участие в сооружении Великокняжеской усыпальницы в Петропавловской крепости, а также построил в Петергофе в парке Александрия Нижнюю дачу для Николая II — единственный дворец в своей архитектурной практике.

Санкт-Петербург 
 Здание Волковской купеческой богадельни. Волковки наб., 3 (1880—1881)
 Нижняя дача (Нижний дворец) Николая II. Петергоф. Александрия парк, 10 (1883—1885 и 1895—1897 расширение и перестройка)
 Караулка у ворот ограды. Петергоф. Александрия парк, 11А (1896)
 Здание Училища фельдшериц и лекарских помощниц — Главное здание. 2-я Советская ул., 6 — Суворовский пр., 4 (1884—1885)
 Комплекс зданий краткосрочной тюрьмы («Кресты»). Арсенальная наб., 7 — Комсомола ул., 8 (1884—1890)
 Тюрьма «Кресты» — Церковь во имя святого благоверного князя Александра Невского. Арсенальная наб., 7В (1884—1889)
 Здание анатомического театра и часовни при Рождественской больнице. 2-я Советская ул., 4аБ (1885, 1907 — расширение)
 Комплекс зданий Санкт-Петербургской женской исправительной тюрьмы. Арсенальная ул., 9, 11 (1885—1890)
 Особняк А. И. Томишко. Дивенская ул., 3. 1886. (Не сохранился).
 Здание Александро-Мариинского училища слепых. Профессора Попова ул., 37Б (1887—1889)
 Комплекс зданий пересыльной тюрьмы. Монастырки наб., 13—15 (1891—1894)
 Доходный дом художника С. И. Садикова. 2-я линия ВО, 3 — Репина ул., 4 (1893—1894)
 Здание Великокняжеской усыпальницы. Петропавловская крепость, 7Б (1897-1908)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Эрика Сидорова. Не только Кресты: Наследие архитектора Томишко не исчерпывается известными тюремными постройками // Санкт-Петербургские Ведомости, 08.03.2011, № 047
 Перов Д. В. Классик тюремного зодчества // История Петербурга, № 6(22) / 2004 — стр. 55—60
 
 

Архитекторы Санкт-Петербурга
Преподаватели Высшего художественного училища